Примера Дивисьон Чили 1986 () — 54-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1986
Чили
1986 год в Чили